DOTT est un acronyme pouvant désigner :
 Day of the Tentacle, un jeu vidéo des années 1990 créé par Ron Gilbert

Dott est un nom propre pouvant désigner :
 Dott, un opérateur de trottinettes électriques en libre-service

 Graeme Dott (1977-), joueur écossais de snooker.
 Marie-Luise Dött (1953-), femme politique allemande.
 Sergej Alexander Dott (1959-), peintre et sculpteur allemand.

Homonymie de titre